Die Tata Open 2002 waren ein Tennisturnier, das vom 31. Dezember 2001 bis 6. Januar 2002 in Chennai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Doha die Qatar Open sowie in Adelaide die AAPT Championships gespielt. Beide zählten, wie die Tata Open, zur Kategorie der International Series.

Titelverteidiger Michal Tabara aus Tschechien schied dieses Jahr in der ersten Runde aus. Der Argentinier Guillermo Cañas gewann als Setzlistenerster bei nur einem Satzverlust das Turnier, indem er sich im Finale gegen den Thailänder Paradorn Srichaphan behauptete, der erstmals ein Finale erreichen konnte. Für Cañas war es der zweite Karrieretitel.
Im Doppel siegten im Vorjahr Byron und Wayne Black aus Zimbabwe, die nicht erneut zusammen antraten. Nur Byron spielte das Turnier und schied im Halbfinale aus. Abermals gewannen mit Mahesh Bhupathi und Leander Paes die Topgesetzten, die ihren 21. gemeinsamen sowie vierten Titel in Chennai gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Preisgeld betrug 375.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verpflichtungen lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 19 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 24 kB)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Chennai